Rosenbloom est un patronyme d'origine germanique, plutôt orthographié Rosenblum dans les pays germaniques (de rosen, « rose », et blum, « fleur », littéralement, « fleur rose »). Rosenblum est également porté par des familles d'origine juive ashkénaze. Rosenbloom peut faire référence à :

Personnalités 

 Dale Rosenbloom (1964-), producteur, scénariste et réalisateur américain de cinéma ;
 David Rosenbloom, monteur américain de cinéma et de télévision ;
 Maxie Rosenbloom (1907-1976), boxeur et acteur américain.

Voir aussi